Losfeld est un patronyme porté par :
Éric Losfeld (1922-1979), un éditeur français
Joëlle Losfeld, une éditrice française, fille du précédent
Chantal Losfeld (1944), une écrivaine française